Етчохоа има више значења:

 Општина Етчохоа (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Етчохоа (Етчохоа, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику